Баггі «VOLS» – спеціальний мобільний транспортний засіб високої прохідності, створений українським підприємцем Володимиром Садиком після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році для задоволення потреб Збройних Сил України у швидких та маневрових транспортних засобах, що дозволяють вести розвідку та оперативно завдавати ударів по супротивнику.

Баггі збирають із запчастин до автомобілів ВАЗ, тому він має низьку собівартість, а також є простим в обслуговуванні та ремонті.

Історія

Створення 
 
Після початку повномасштабного російського вторгнення, інформація про потреби української армії стала більш публічною, що дозволило цивільним особам краще оцінити власні можливості та знайти способи допомогти у протидії російській агресії. 
 
Володимир Садик – приватний підприємець з Буковини, який більше 20 років працює із виробами з металу. Ідея створення власного баггі у нього з’явилася після того, як стало зрозуміло, що українським військовим потрібні мобільні транспортні засоби, які б дозволяли здійснювати розвідку, коригувати вогонь артилерії та, за необхідності, завдавати швидких ударів по ворогу.  

Головною перевагою VOLS для Збройних Сил України, у порівнянні з закордонними аналогами, є низька вартість – $5 000 – та простота обслуговування і ремонту, оскільки для виробництва використовуються, в основному, деталі автомобілів ВАЗ.

Серійне виробництво 
Ключову роль в налагодженні серійного виробництва VOLS відіграла Меліса Садик – донька Володимира Садика – вона забезпечила висвітлення інформації про баггі у ЗМІ та серед українських блогерів, чим привернула увагу широкого кола військових та волонтерів. 

Одним з тих, хто зацікавився новітнім транспортним засобом, став відомий український шоумен, волонтер та громадський діяч Сергій Притула.

На сьогодні Благодійний фонд Сергія Притули є одним з основних замовників баггі VOLS, а виробництво нових транспортних засобів постійно розширюється, щоб задовольнити потреби Збройних Сил України.

Тактико-технічні характеристики 
Загальні:

 Повна вага: 600 кг
 Кількість посадкових місць: до 6 осіб (залежно від модифікації)
 Довжина: 3300 мм
 Ширина: 1850 мм
 Висота (по даху): 1400 мм
 Розмір коліс: 195/80/15, 215/65/16

Двигун: ВАЗ 1,6 л інжектор 80 к.с., Гольф 1,9 л т.д.

Трансмісія і привід:

 Колісна формула: 4×2
 Коробка передач: механічна
 Кількість швидкостей: 5
 Броня: частково

Модифікації

 Тактичний автомобіль;
 Машина вогневої підтримки;
 Автомобіль розвідки та цілевказання.

Посилання